Hrvatska:
 Ferenci (Ozalj), gradsko naselje Ozlja
 Ferenci (Vižinada), naselje u općini Vižinada